Города Эфиопии — список наиболее крупных населённых пунктов Эфиопии. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Эфиопии есть 200 городов с численностью населения более 10 000 человек.

Список городов Эфиопии

Примечания

Ссылки 

 
Эфиопия
Списки:Эфиопия